Versonnex ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Versonnex (Ain) im Département Ain
 Versonnex (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie